Seppo Suoraniemi, né le  à Oulu en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur. Il est le frère de Kari Suoraniemi et le père de Mika Suoraniemi.

Biographie

Carrière 
En 1992, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 88.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1970-1971 || HJK || SM-sarja
|| 31 || 4 || 4 || 8 || 22 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || HJK || SM-sarja
|| 32 || 10 || 3 || 13 || 12 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Jokerit || SM-sarja
|| 36 || 15 || 13 || 28 || 24 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Jokerit || SM-sarja
|| 33 || 18 || 6 || 24 || 43 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Ilves || SM-sarja
|| 36 || 7 || 3 || 10 || 28 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Ilves || SM-liiga
|| 36 || 10 || 13 || 23 || 24 || || || || ||
|-
| 1976-1977 || TPS || SM-liiga
|| 27 || 6 || 3 || 9 || 12 || 8 || 1 || 1 || 2 || 8
|-
| 1977-1978 || TPS || SM-liiga
|| 36 || 9 || 14 || 23 || 18 || 8 || 3 || 0 || 3 || 13
|-
| 1978-1979 || TPS || SM-liiga
|| 33 || 5 || 3 || 8 || 18 || 8 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 1979-1980 || TPS || SM-liiga
|| 36 || 17 || 18 || 35 || 29 || 6 || 3 || 0 || 3 || 6  
|-
| 1980-1981 || TPS || SM-liiga
|| 36 || 21 || 16 || 37 || 16 || 7 || 3 || 2 || 5 || 2  
|-
| 1981-1982 || TPS || SM-liiga
|| 35 || 12 || 13 || 25 || 18 || 7 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 1982-1983 || TPS || SM-liiga
|| 11 || 2 || 4 || 6 || 6 || || || || || 
|-
| 1983-1984 || Kokudo || JIHL
|| - || - || - || - || - || || || || ||  
|-
| rowspan="2"| 1984-1985 || Kokudo || JIHL
|| - || - || - || - || - || || || || ||  
|-
| TuTo Turku || I-divisioona
|| 44 || 9 || 15 || 24 || 32 || || || || || 
|-
| 1985-1986 || TuTo Turku || I-divisioona
|| 43 || 10 || 20 || 30 || 34 || || || || || 
|-
| 1986-1987 || TuTo Turku || I-divisioona
|| 42 || 13 || 27 || 40 || 38 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en août 1951
Naissance à Oulu
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Kokudo Keikaku HC
Joueur du TuTo Turku
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Juha-Rantasila